Ievgueni Stepanovitch Koroliov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK CSKA Moscou, il débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario en 1995 avec les Petes de Peterborough. Il est repêché à deux reprises par les Islanders de New York lors des repêchages d'entrée 1996 et 1998. Il passe professionnel en 1998 avec l'Express de Roanoke dans l'ECHL. Le , il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Islanders. Il remporte la Superliga 2003 avec le Lokomotiv Iaroslavl et la Coupe d'Europe des clubs champions 2006 avec le HK Dinamo Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Petes de Peterborough|| LHO|| 60|| 2|| 12|| 14|| 60|| 6|| 0|| 0|| 0 || 2
|-
| 1996-1997|| Petes de Peterborough||  LHO|| 64|| 5|| 17|| 22|| 60|| 11|| 1|| 1|| 2 || 8
|-
| rowspan=2|1997-1998|| Petes de Peterborough||  LHO|| 37|| 5|| 21|| 26|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Knights de London||  LHO|| 27|| 4|| 10|| 14|| 36|| 15|| 2|| 7|| 9|| 29
|-
| 1998-1999|| Express de Roanoke|| ECHL|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 54|| 2|| 6|| 8|| 48|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Islanders de New York|| LNH|| 17|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Lock Monsters de Lowell||  LAH|| 57|| 1|| 10|| 11|| 61|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2000-2001|| Islanders de New York|| LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Wolves de Chicago|| LIH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Panthers de Louisville||  LAH|| 36|| 2|| 14|| 16|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Islanders de New York|| LNH|| 17|| 0|| 2|| 2|| 6|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Sound Tigers de Bridgeport||  LAH|| 53|| 5|| 8|| 13|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 16|| 1|| 2|| 3|| 22|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 25|| 1|| 1|| 2|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 22|| 1|| 5|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 58|| 5|| 13|| 18|| 72||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 45|| 7|| 5|| 12|| 86 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 17|| 1|| 0|| 1|| 28|| 3|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
| 2007-2008|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 57|| 4|| 13|| 17|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 18|| 1|| 3|| 4|| 12|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL|| 38|| 1|| 16|| 17|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL|| 31|| 2|| 8|| 10|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| OHK Dinamo || KHL|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 46|| 1|| 9|| 10|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Lada Togliatti || VHL || 20 || 1 || 5 || 6 || 18 || 6 || 1 || 4 || 5 || 8

| 42|| 1|| 4|| 5|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en juillet 1978
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Panthers de Louisville
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur de l'Express de Roanoke
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Lada Togliatti
Défenseur de hockey sur glace